

Folclore 
 Nisse – figura del folclore scandinavo

Geografia 
 Nisse – frazione di Borsele, della provincia della Zelanda nei Paesi Bassi

Onomastica 
 Nisse – diminutivo del prenome Nils o Niels

Persone 
 Judith Nisse Shklar (1928-1992) – filosofa lettone

Altro 
 Nisse – personaggio della serie televisiva svedese Vacanze nell'isola dei gabbiani